Fashion (deutsch: Mode) bezeichnet:

 Fashion (Band), britische New-Wave-Band
 The Fashion, dänische Band
 Fashion (Film), Bollywoodfilm
 Fashion (Theaterstück),1845 von Anna Cora Mowatt

In der Mode:

 Fashion TV, Fernsehsender
 Fashion Victim, Person, die sich stets nach der aktuellen Mode kleidet und jedem Trend folgt
 Fashion Film, Modeclip